Le mot raki peut désigner :

Gastronomie
Boissons alcoolisées fortement apparentées 
rakí, synonyme de tsípouro dans certaines régions de Grèce (ρακί) et de tsikoudiá en Crète (ρακή)
rakı, boisson anisée de Turquie
arak, une boisson alcoolisée anisée consommée au Moyen-Orient, et plus particulièrement au Liban
rakia ou rakija, eau-de-vie de jus de fruits fermentés, très populaire à travers les Balkans

Toponymie
 Raki est un village polonais de la gmina de Krasnosielc dans la powiat de Maków de la voïvodie de Mazovie